Brouček může být:

 brouček - malý brouk

příjmení
 Antonín Brouček (???–1690) – český františkán a profesor teologie
 Matěj Brouček – fiktivní postava z knih Svatopluka Čecha
 Vlastimil Brouček (1934–1985) – český literární vědec a překladatel